"Tchaikovsky" pode referir-se a:

 Piotr Ilitch Tchaikovski, compositor russo
 Tchaikovski (cidade), cidade no Krai de Perm, na Rússia
 2266 Tchaikovsky, asteroide
 Concurso Internacional Tchaikovski, competição de música

Desambiguações de topônimos